Антонио Лима дос Сантос (; 18 января 1942, Сан-Себастьян-ду-Параизу) — бразильский футболист, правый защитник и опорный полузащитник.

Карьера 
Лима родился в семье матери-одиночки, которая не позволяла ему видеться с отцом. Она видела его священником, но он выбрал карьеру игрока и в возрасте 16-ти лет подписал первый профессиональный контракт с клубом «Жувентус» из Сан-Паулу. Оттуда, в возрасте 19-ти лет, он перешёл в «Сантос», заменив в защите клуба Урубатана. Когда футболист впервые приехал на тренировку клуба, его первым встретил Пеле словами: «Круто! Ещё один ниггер в „Рыбе“». Там он играл в полузащите и обороне, будучи самым универсальным игроком в команде; в частности, в матче с греческим «Панатинаикосом» он поменял пять позиций на поле. С клубом он выиграл восемь чемпионатов штата, пять Кубков Бразилии, два Кубка Либертадорес, два Межконтинентальных кубка, три турнира Рио-Сан-Паулу и Суперкубок межконтинентальных чемпионов. За клуб футболист провёл 696 матчей и забил 65 голов. Последней игрой Лимы стал матч против «Коринтианса» (1:1) 30 октября 1971 года. Затем защитник играл за клубы «Халиско», «Флуминенсе», «Тампа-Бэй Раудис» и «Португеза Сантиста». Завершив игровую карьеру, футболист работал тренером молодёжных составов в «Сантосе». В частности, в возрасте 13 и 14-ти лет под его руководством тренировался Неймар.

Личная жизнь 
Лима женат. Супруга — Вера. У них двое детей, который стали тренерами в собственных футбольных школах.

Достижения 
 Чемпион штата Сан-Паулу: 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1973
 Обладатель Кубка Бразилии: 1961, 1962, 1963, 1964, 1965
 Обладатель Кубка Либертадорес: 1962, 1963
 Обладатель Межконтинентального кубка: 1962, 1963
 Победитель турнира Рио-Сан-Паулу: 1963, 1964, 1966
 Обладатель Суперкубка межконтинентальных чемпионов: 1968

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Жувентус» Сан-Паулу
Игроки ФК «Сантос»
Игроки ФК «Халиско»
Игроки ФК «Флуминенсе»
Игроки ФК «Тампа-Бэй Раудис» (1975—1993)
Игроки ФК «Португеза Сантиста»